Matijevići (pleme), jedno od hrvatskih plemena, iz skupine Bunjevaca.

Hrvatska:
Matijevići (Kula Norinska), naselje u općini Kula Norinska
Matijevići (Dvor) naselje u općini Dvor

BiH:
Matijevići (Kladanj, BiH), naselje u općini Kladanj
Matijevići (Široki Brijeg, BiH), naselje u općini Široki Brijeg
Matijevići, naselje u Varešu